«Схватка» — советский телефильм 1982 года режиссёра Юрия Ерзинкяна по рассказу Зори Балаяна «Последняя спичка».

Сюжет 
Действие фильма разворачивается на Крайнем Севере. Сбежавший из тюрьмы преступник в необитаемой тундре внезапно встречает местного старика при котором к тому же крупная сумма денег. Этот старик — Комо, некогда лучший каюр-оленевод и охотник в этих местах, давно уже собравшийся по обычаю предков уйти в тундру и умереть вдали от людей, но несмотря на своё недомогание всё-таки согласившийся выполнить поручение и отвезти зарплату оленеводам в дальний поселок. Эта встреча закоренелого уголовника и мудрого старика, их совместная борьба за существование в условиях смертельной опасности, приводит Степана к духовному обращению, он пересматривает свои взгляды на жизнь.

В ролях 
 Армен Джигарханян — Степан
 Максим Мунзук — Комо
В эпизодах: Виктор Корешков, Александр Ондар, Нартай Бегалин и другие.

Литература 
 Идут съёмки (Телевиз. худож. фильм «Схватка». Постановка Ю. Ерзинкяна) // Литературная газета, 10 февраля 1982. — с. 8
 Мудрое умение жить (О съёмках арм. худож. фильма «Схватка». Рассказывает режиссёр и актры) // Советская молодёжь, 4 июня 1982
 Новая роль Максима Мунзука (Об исполнителе гл. роли в телевиз. худож. фильме «Схватка». «Арменфильм») // Тувинская правда, 14 ноября 1981

Телефильмы СССР 1982 года
Телефильмы студии «Арменфильм»